Brandts Buys of Brandts Buijs is een Nederlandse familie bestaande uit voornamelijk musici. De familienaam is ontstaan via een buitenechtelijke zoon van Cornelis Buijs Corneliszoon bij zijn minnares Alijda Brandts. Nadat hij dertien jaar later weduwnaar was geworden trouwde hij alsnog met Alijda. Hun zoon Cornelis Alijander plakte de naam Buijs achter de achternaam van zijn moeder. Cornelis Alijander is daarmee de stamvader van deze zeer muzikale familie. Naast hem hebben diverse zonen, kleinzonen en achterkleinzonen het beroep van dirigent, organist of componist gekozen. Tot de bekendste familieleden horen:

1e generatie:
Cornelis Alijander Brandts Buys (1812-1890): organist, dirigent, beiaardier en componist

2e generatie:
Marius Adrianus Brandts Buys sr. (1840-1911): organist, dirigent en componist
Ludwig Felix Brandts Buys (1847-1917): dirigent en componist
Henri François Robert Brandts Buys (1850-1905): dirigent en componist

3e generatie:
Jan Brandts Buys (1868-1933): componist
Marius Adrianus Brandts Buys jr. (1874-1944): dirigent en componist
Johann Sebastian Brandts Buys (1879-1939): etnomusicoloog

4e generatie:
Hans Brandts Buys (1905-1959): Bach-kenner, schrijver, componist en dirigent
Loek Brandts Buys (1908-1983): architect en tekenaar
Sylvia Brandts Buys (1909-1994): journaliste en redactrice

5e generatie:
Bea Brandts Buys (1937): chansonnière

Schrijfwijze
Het verschil in schrijfwijze (Buys en Buijs) is enigszins opvallend. In de burgerlijke stand heet de familie Brandts Buijs, maar publicaties en werken (alsmede vermeldingen in bijvoorbeeld het telefoonboek) zijn nagenoeg allemaal gedaan onder de naam Brandts Buys. Het schijnt dat Jan en Hans Brandts Buys officieel hun naam hebben veranderd en er 'Brandts Buys' van hebben gemaakt.

Goede tijden, slechte tijden 

Rond 1997 was er enig ophef vanwege het gebruik van de naam Brandts Buys voor enkele personages uit Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden. In deze serie bleek een hoofdpersonage (Julian Verduyn, gespeeld door Cas Jansen): de zoon te zijn van Mira Brandts Buys (Anja Winter): en Mira's vader Oscar Brandts Buys (Detlev Pols). De echte familie Brandts Buys heeft toen protest aangetekend voor het gebruiken van een bijzondere achternaam en het geassocieerd worden met incestueuze personen. Niet lang daarna zijn Oscar en Mira uit de serie geschreven.

Nederlandse familie